Seraincourt puede referirse a: 

 Seraincourt, comuna francesa situada en Ardenas.
 Seraincourt, comuna francesa situada en Valle del Oise.